Lista över subnationella huvudstäder för följande stater: Angola, Argentina, Armenien, Australien, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Irland, Japan, Kanada, Kina, Kuba, Mexiko, Nederländerna, Pakistan, Polen, Ryssland, Schweiz, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, USA, Vietnam, Vitryssland och Österrike.

A

B

C

D

F

I

J

K

M

N

P

R

S

T

U

V

Ö

Se även
Huvudstad
Lista över huvudstäder sorterade efter land
Lista över huvudstäder sorterade efter stad

Subnationella huvudstader
Administrativa indelningar av länder